Nicky Grist – copilota di rally britannico
 Paul Grist – fumettista britannico
 Reri Grist – soprano statunitense